Dono d'amore (The Gift of Love) – film del 1958 diretto da Jean Negulesco
 Regalo d'amore (The Gift of Love) – film per la televisione del 1994 diretto da Paul Bogart